Boomerang – stacja telewizyjna dla dzieci
 HSC Boomerang – polski szybki prom morski
 Boomerang – kolejka górska w parku rozrywki Energylandia 
 Boomerang – album zespołu Daara J
 „Boomerang” – singel Nicole Scherzinger
 „Boomerang” – singel Lali Espósito

Zobacz też 
 Eksperyment BOOMERanG
 Commonwealth CA-12 Boomerang
 Bumerang (ujednoznacznienie)